Fresnay (Aube)
ook:
Fresnay-en-Retz, Loire-Atlantique
Fresnay-l'Évêque,  Eure-et-Loir  
Fresnay-le-Comte,  Eure-et-Loir  
Fresnay-le-Gilmert,  Eure-et-Loir  
Fresnay-le-Long,   Seine-Maritime 
Fresnay-le-Samson,  Orne
Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe